Amitis en un antiguo nombre persa y medo. Puede referirse a:

Amitis, según Beroso, esposa meda de Nabucodonosor.
Amitis, según Ctesias, hija del rey medo Astiages y esposa de Ciro el Grande.
Amitis, hija del rey persa Jerjes I y esposa de Megabizo II.